Мария Коциевна Адлейба (—) — колхозница колхоза имени Суворова Очамчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда (1966).

Родилась 28 февраля 1900 года в селе Гуада Кодорского участка Сухумского округа Российской империи, ныне Очамчырского района Абхазии. Абхазка. Была первой комсомолкой в селе, участвовала в организации ликбеза. Восемь лет была секретарем комсомольской ячейки.

В 1929 году участвовала в организации в родном селе первого колхоза, позднее колхоз имени Суворова, первым председателем которого был её муж П. Ч. Адлейба. В хозяйстве выращивали табак, кукурузу, овощи. Но еще до войны перешли на новую для себя культуру – чай, который стал со временем основным дял колхоза. 

В годы Великой Отечественной войны Мария Адлейба, ставшая к тому времени парторгом колхоза, создала женские и подростковые бригады, что бы заменить ушедших на фронт мужчин. Продолжала ударно трудиться на чайных плантациях колхоза. Со временем стала одной из передовых сборщиц зелёного чайного листа в республике. В год колхоз в среднем сдавал стране до пятисот тонн сортового чайного листа, почти десять тонн собирала Мария Адлейба.

За сорок лет работы в колхозе её руками было собрано более 250 тонн чайного листа. 

Активно участвовала в общественной жизни. Избиралась депутатом Верховного Совета Абхазской АССР, членом Очамчирского райкома и обкома партии. В 1969 году была делегатом 3-го Всесоюзного съезда колхозников. 

Жила в селе Гуада. Скончалась 2 декабря 1992 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1966) - за достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства
 Орден Ленина (1966)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (1946, 1981)
 медали

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Абхазской АССР